MPC kan avse:

 MPC  - avancerad regleringsstrategi, se Model Predictive Control
 MPC - en mediaspelare för Microsoft Windows, se Media Player Classic 
 MPC - ett brittiskt företag som sysslar med specialeffekter i bland annat filmer, se Moving Picture Company
 MPC - ett center ansvarigt för namngivningen av mindre himlakroppar, se Minor Planet Center